Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Republik Mordwinien.

Die folgende Tabelle enthält die Städte (Name fett) und Siedlungen städtischen Typs der Republik, ihre Namen auf Russisch, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen gemäß Volkszählung vom , ihre Wappen und geographischen Koordinaten sowie die Jahreszahlen der Verleihung des Status einer Siedlung städtischen Typs (SsT) und der Stadtrechte, sofern zutreffend. In der Oblast gibt es sieben Städte und 13 Siedlungen städtischen Typs (Stand 2019). Zwei Städte gingen aus Siedlungen städtischen Typs hervor.

Ehemalige städtische Siedlungen 
Folgende Ortschaften besaßen ehemals den Status einer Siedlung städtischen Typs (ausschließlich derer, die später Stadtrechte erhielten und in der obigen Tabelle aufgeführt sind) und sind heute Dörfer (selo), soweit nicht anders angegeben:

Quellen 

!Stadte
Mordwinien